Соревнования в прыжке с шестом у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 7 и 9 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в прыжке с шестом являлась Екатерини Стефаниди из Греции.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 4,55 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 7 августа 2018 года. В сектор вышли 27 участниц.

Финал 
Основные соревнования в прыжке с шестом у женщин состоялись 9 августа 2018 года. Основным претендентом на победу считалась действующая чемпионка Европы и победительница Олимпийских игр Екатерини Стефаниди из Греции. В то же время на последнем старте перед берлинским первенством (на этапе Бриллиантовой лиги в Монако) она уступила россиянке Анжелике Сидоровой, выступающей в качестве нейтрального атлета. Сидорова подошла к финалу с лучшим результатом европейского сезона (4,85 м), однако подтвердить его не смогла. Пропустив высоту 4,75 м, она трижды не справилась с 4,80 м и осталась за чертой призёров. Стефаниди, напротив, была безупречна по ходу турнира и во второй раз подряд выиграла золото с рекордом соревнований — 4,85 м. Второе место заняла её соотечественница Николета Кириакопулу, вернувшаяся в спорт после годичного перерыва, связанного с беременностью. Холли Брэдшоу стала первой британкой, занявшей призовое место на чемпионате Европы в женском прыжке с шестом.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки